

Вейко — місто, штат Джорджія
 Вейко — місто, штат Міссурі
 Вейко — місто, штат Північна Кароліна
 Вейко — місто, штат Техас
 Вейко — селище, штат Небраска